Racing with the rabbits è un EP del 1996 della band svedese The Ark.

Tracce

Collegamenti esterni